Siesmayer ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Siesmayer (1817–1900), deutscher Gartenarchitekt und Handelsgärtner
 Karl Friedrich von Siesmayer (1821–1902), Hofgartendirektor in St. Petersburg, Bruder von Heinrich Siesmayer
 Philipp Siesmayer (1862–1935), deutscher Gartenarchitekt und Handelsgärtner, Sohn von Heinrich Siesmayer